Turnieje piłki nożnej na Letniej Uniwersjadzie 2007 odbyły się w dniach 7 - 17 sierpnia.

Do rozdania były dwa komplety medali – w konkurencji mężczyzn i kobiet.

W turnieju panów i pań wystąpiło 16 zespołów podzielonych w pierwszej fazie na cztery grupy po cztery zespoły.

Obiekty

Konkurencje

Medale

Turniej mężczyzn

Faza finałowa

Turniej kobiet

Faza finałowa

Linki zewnętrzne 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2007
2007